VWG ist eine Abkürzung für:

 Verkehr und Wasser, eine GmbH, die Busverkehr und Trinkwasserversorgung der Stadt Oldenburg (Oldenburg) erbringt
 Verwaltungsgemeinschaft
 Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda, ein Verkehrsunternehmen im Landkreis Sömmerda
 Visual WebGUI, eine Softwarekomponente des Herstellers Gizmox

VWG